Адамка — топонім, що походить від імені Адам.

Адамка — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Адамка — частина села Ленґ-Старосціньскі, Остроленцький повіт, Мазовецьке воєводство

Адамка (річка) — річка в Росії